Georgisk kan syfta på:

 Georgien – ett land i Kaukasus med självständigt från 1991
 Transkaukasiska demokratiska federativa republiken – en stat bestående av de nutida staterna Azerbajdzjan, Armenien och Georgien 1918
 Demokratiska republiken Georgien – en republik i Georgien 1918–1921
 Transkaukasiska SFSR – en delstat i Sovjetunionen 1922–1936, där nuvarande Georgien var en del
 Georgiska SSR – en Sovjetrepublik mellan åren 1936 och 1991
 Georgiska – ett sydkaukasiskt språk
 Georgier – ett sydkaukasiskt folk